Miejscowości w USA:
 Venango – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Perkins
 Venango – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Venango (ang. Venango Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Venango (ang. Venango Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Venango (ang. Venango Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Venango (ang. Venango County) – w stanie Pensylwania